Татинки — название населённых пунктов в России:

 Татинки — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Татинки — деревня в Кимовском районе Тульской области.